Інститут червоної професури (Москва) (1921—1936)
 Інститут червоної професури при ВУЦВК (1932—1937)

Посилання 
 Інститути червоної професури  //